Dresden-Friedrichstadt steht für:
 Friedrichstadt (Dresden), ein Stadtteil von Dresden
 Bahnhof Dresden-Friedrichstadt, ein Bahnhof in Dresden
 SG Dresden-Friedrichstadt, eine Sportgemeinschaft aus Dresden
 ein Gemälde von 1910 von Ernst Ludwig Kirchner aus seinen doppelseitigen Gemälden, recto